Winds ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Winds (1856–1927), österreichischer Theaterschauspieler, -wissenschaftler und Schauspielpädagoge
 Cenci Winds (um 1850–1884), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Cenci Schossig
 Erich-Alexander Winds (1900–1972), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Jenny Winds (vor 1885–nach 1906), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Jenny Schlögell

Winds bezeichnet:
 eine norwegische Metal-Band, siehe Winds (Band)

WINDS bezeichnet:
 Wideband InterNetworking engineering test and Demonstration Satellite, ein japanischer Kommunikationssatellit; siehe Kizuna (Satellit)

Siehe auch:
 Bay of Winds, Bucht an der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika

Abkürzung